Taizhou – miasto w Chinach, w prowincji Jiangsu
 Taizhou – miasto w Chinach, w prowincji Zhejiang